Brunnenthal kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Brunnenthal, Solothurn, ort,

Österrike 

 Brunnenthal (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Schärding, 

Robotskapade Österrikeförgreningar